Miracle (computer), een computer van het type Ferranti Mark I die tot eind 1961 dienstdeed bij het Shell-laboratorium in Amsterdam, de eerste computer van Nederland in een commerciële omgeving, De naam is een afkorting van Mokum’s Industrial Research Automatic Calculator for Laboratory and Engineering.
 Miracle (film), een film van Gavin O'Connor uit 2004
 Miracle (Julian Perretta), nummer uit 2016
 Miracle (Ilse DeLange), single van Ilse DeLange
 Miracle (Jon Bon Jovi), single van Bon Jovi uit 1990